Hominini és una tribu de primats Hominoidea que és part de la família Hominidae. Inclou els ximpanzés i bonobos (gènere Pan) i els humans (gènere Homo subtribu Hominina) i els seus avantpassats extints. Els membres d'aquesta tribu són anomenats homininis.

En comparar l'ADN els científics han conclòs que els gèneres Pan i Homo tenen avantpassats comuns que van viure fins fa uns 5 o 7 milions d'anys i després evolucionaren separadament.

Cal destacar que les restes fòssils trobades són escasses, i per això no s'han registrat encara espècies extintes del gènere Pan i tota la llista d'extintes són avantpassats o estan relacionades amb Homo, o estan per fora de la línia de les espècies actuals. Tanmateix, Orrorin tugenensis i Sahelanthropus tchadensis visqueren en l'època de la separació i podrien ser avantpassats tant dels ximpanzés com dels éssers humans.

Referències 
 Bailey, W.J. 1993: "Hominoid trichotomy: a molecular overview"; Evolutionary Anthropology 2: 100–108.
 Xoixani, Jeheskel; Colin P. Groves; Elwyn L. Simons and Gregg F. Gunnell 1996: 
 "Primate Phylogeny: Morfological vs Molecular result" ; Molecular Phylogenetics and Evolution
 5 (1):102–154
 Mann, Alan and Mark Weiss 1996: "Hominoid Phylogeny and Taxonomy: a consideration of the molecular and Fossil Evidence in an Historical Perspective." Molecular Phylogenetics and Evolution 5(1): 169–181.
 Wood, Bernard and B. G. Richmond. 2000: "Human evolution: taxonomy and paleobiology"; Journal of Anatomy 197: 19–60.
 Hacia, Joseph G. 2001: "Genome of the apes"; Trends in Genetics 17: 637–645.
 Gagneux, Pascal 2004: "A Pan-oramic view: insights into hominoid evolution through the chimpanzee genome"; Trends in Ecology & Evolution 19(11): 571–576.
 Physorg.com 2005: "Scientists narrow time limits for human, chimp split".

Enllaços externs 
 El lugar del hombre en el grupo de los primates